Псалми з 152 по 155 — додаткові псалми, знайдені на сьогоднішній день у двох сирійських біблійних рукописах та кількох рукописах «Книга дисципліни» Іллі Анбарського. Разом із 151 псалмом їх ще називають П'ятьма апокрифічними псалмами Давида.

Псалом 152 
«Сказано Давидом, коли він боровся з левом і вовком, які забрали вівцю з його отари». Цей текст зберігся лише сирійською мовою, а мова оригіналу може бути івритом. Тон є нераввинським і, ймовірно, був створений в Ізраїлі в елліністичний період (бл. 323–31 до н. е.).

Псалом 153 
«Промовив Давид, коли повертався, дякував Богові, який визволив його від лева й вовка, і він убив їх обох». Цей текст зберігся лише на сирійській мові. Дата та походження схожі на Псалом 152.

Цей псалом зберігся в сирійських біблійних рукописах, а також був знайдений івритом у сувої Мертвого моря 11QPs(a)154 (також відомий як 11Q5 – Великий сувій псалмів), рукопис першого століття нашої ери. Основна тема — прохання «приєднатися до добра і досконалості, щоб прославити Всевишнього». Є також натяк на спільну їжу, типову для ессеїв: «І в їхньому харчуванні буде насичення в правді, і в їхньому питті, коли вони будуть разом».

Псалом 155 
Цей псалом зберігся сирійською мовою, а також був знайдений у Сувої Мертвого моря 11QPs(a)155 (також званий 11Q5 – Великий сувій псалмів ), єврейському рукописі першого століття нашої ери. Тема цього псалма схожа на псалом 21, і через відсутність особливостей неможливо припустити дату та походження, окрім того, що його походження явно дохристиянське.

Дивись також 

 Біблійний канон

Примітки

Посилання 

 5 апокрифічних псалмів Давида
 5 сирійських апокрифічних псалмів

Псалми
Священні книги юдаїзму
Псевдоепіграфія